James Johnson (? – 1825) – politico statunitense della Virginia
James Johnson (1774-1826) – politico statunitense del Kentucky
James Johnson (1811-1891) – politico statunitense della Georgia
James Weldon Johnson (1871-1938) – scrittore statunitense
James H. Johnson (1874-1921) – pattinatore artistico su ghiaccio britannico
James P. Johnson (1894-1955) – musicista statunitense
James Johnson (1987) – cestista statunitense
James Johnson – nome legale assunto dalla calciatrice Iyabo Abade a seguito del cambio di sesso